Puerta Real puede referirse a:

 Puerta Real, Granada.
 Puerta Real, monumento en el Paseo del Prado, Madrid.
 Puerta Real, resto histórico de Sevilla.